Bogacica – rzeka, lewy dopływ rzeki Stobrawa
 Bogacica – wieś w woj. opolskim, w pow. kluczborskim, w gminie Kluczbork